Базис (від  — «основа») може означати:

 Базис — комбінація математичних векторів, якою можна представити певний вектор
 Базис — сукупність закріплених на місцевості точок, що утворюють відрізок з відомою довжиною
 Базис — набір математичних функцій, зокрема, атомних орбіталей, для квантовохімічних розрахунків
 «Базис» — український комерційний банк

Див. також 
 База
 Базис денудації
 Базис дренажу
 Базис ерозії
 Базис і надбудова